Dongbaek (eiland), voormalig eiland in Busan
Dongbaek (metrostation), metrostation in Busan